Please Don't Go pode se referir a:

 "Please Don't Go" (canção de KC and the Sunshine Band)
 "Please Don't Go" (canção de Basshunter)
 "Please Don't Go" (canção de Nayobe)
 "Please Don't Go" (canção de No Mercy)

Desambiguação